

Architettura 
 Castello di Foix – castello dell'omonimo comune francese

Geografia 
 Foix – comune francese situato nel dipartimento dell'Ariège nella regione del Midi-Pirenei
 Foix – fiume della Catalonia nel nord-est della Spagna
 Contea di Foix – feudo indipendente della Francia meridionale

Persone 
 Charles Foix – medico e neurologo francese
 Jacques Foix – calciatore francese